John Davison Rockefeller (1839-1937), var en amerikansk industrialist, entreprenör och filantrop. amerikansk oljemiljardär och filantrop.

Namnet John D. Rockefeller kan även syfta på:
John D. Rockefeller, Jr. (1874-1960), son till John D. Rockefeller
John D Rockefeller III (1906-1978), son till John D. Rockefeller, Jr.
Jay Rockefeller (John Davison Rockefeller IV) (född 1937) - son till John D Rockefeller III. Tidigare guvernör i West Virginia 1977–1985 och ledamot av USA:s senat från West Virginia 1985–2015.

Bilder